Антарктичний долар — неофіційна валюта континенту Антарктида. Створена групою ентузіастів, громадян США, що заснували в 1996 році Антарктичний Заморський Банк, попри те, що згідно з міжнародними угодами, Антарктида не є територією жодної держави і не має права на свою власну валюту.

Номінал банкнот, випущених Антарктичним заморським Банком в 1996 році — 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. За задумом організаторів акції, кожен такий грошовий знак можна було обміняти на американські долари по номіналу, а всі виручені кошти відправити на фінансування наукових досліджень в самій Антарктиді.

Серії банкнот

Серія 1996 року

Посилання 
 сайт Антарктичного Заморського Банку
 Детальний опис банкнот (англ.)
 Долари Антарктиди (всі серії)

Антарктика
Неофіційні валюти
Вигадані валюти